Волошко Григорій Семенович (1915—1944) — радянський військовик, Герой Радянського Союзу.
 Волошко Євген Михайлович (1927—2006) — український літературознавець.
 Волошко Світлана Михайлівна ( 1960) — український фізик, доктор фізико-математичних наук.
 Волошко Степан Матвійович (1853—1928) — український актор, співак (тенор), педагог.
 Волошко Тетяна Миколаївна ( 1955) — українська майстриня художнього ткацтва.